UFA Kinos: sieć kin należących do UFA, wiele z nich nosi nazwę UFA Palast

w Szczecinie (Stettin): UFA Palast w Szczecinie (w Familien Kaufhaus)
w Berlinie: Ufa-Palast am Zoo, Gloria-Palast, Kosmos Ufa-Palast
we Wrocławiu (Breslau): Ufa-Theater
w Dreźnie: Ufa-Kristallpalast
w Hamburgu: UFA-Palast am Gänsemarkt

Kina